Európa Tanács
 CE-jelölés (Conformité Européenne) azaz európai megfelelőség jelölése